Майк Дойл:
 Дойл, Майк (род. 1972) — американский актёр.
 Дойл, Майк (1946—2011) — английский футболист, полузащитник «Манчестер Сити».